Le Championnat d'Italie de Serie B 1971-1972 est la 40 édition de la compétition qui fut remportée par le Ternana.

Classement 

|}

1971-1972
Championnat Italie Football 1971-1972 D2
Championnat Italie Football 1971-1972 D2
Italie D2